Strubbe ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Strubbe (1510–1558), niederländischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Monique Strubbe (* 2001), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin